L'uomo che visse due volte (The man Who Lived Twice), film diretto da Harry Lachman (1936)
L'uomo che visse due volte (I've Lived Before), film diretto da Richard Bartlett (1956)
L'uomo che visse due volte (Trasplante de un cerebro), film diretto da Juan Logar (1970)